Jørgen Jensen può riferirsi a:
Jørgen Jensen (1878–1970), ufficiale e cavaliere norvegese
Jørgen Jensen (1891–1922), soldato australiano, originario della Danimarca
Jørgen Christian Jensen (1939-1995) - lottatore danese
Jørgen Pilegaard Jensen (1944-2009) - maratoneta danese
Jørgen Jensen (1947–2015), ciclista danese